Ока́мпо () — город и административный центр одноимённого муниципалитета в мексиканском штате Гуанахуато. Численность населения, по данным переписи 2010 года, составила 6 499 человек.

История 
Город был основан в 1583 году под названием Сан-Хуан-дель-Вакеро. В 1853 году был переименован в Эстансия-дель-Вакеро, а в 1875 году был образован муниципалитет Окампо, и административный центр также переименовали в Окампо.

Примечания

Ссылки 
 Página del Municipio de Ocampo 

Города Гуанахуато